L’Odette Sculpture Park est un parc de sculptures situé dans la municipalité de Windsor, dans la province d'Ontario, au Canada. Le lieu présente des œuvres d'art contemporain de sculpteurs de la seconde moitié du .

Liste des sculptures exposées 
 Anne, Leo Mol
 Audio Corridor, Ian Lazarus
 Bell Measure, Stephen Cruise
 Business Man on a Horse, William McElcheran
 Chicken and Egg, Morton Katz
 Composition with Five Elements, Haydn Davies
 Consolation, Joe Rosenthal	
 Consophia, Ian Lazarus
 Cordella, Maryon Kantaroff
 Craft 9, Ben Smit
 Dancing Bear, Pauta Saila
 Eve's Apple, Edwina Sandys
 Flying Men, Elisabeth Frink
 Ground to Ask the Sky, Royden Mills	
 Inukshuk
 King and Queen, Sorel Etrog

 Morning Flight, Gerald Gladstone
 Obelisk, Sigmund Reszetnik
 Penguins on a Waterfall, Yolanda Vandergaast 	
 Racing Horses, Derrick Stephan Hudson
 Rinterzo, Joseph DeAngelis
 Salutation, Ralph Hicks 	
 Sisters 2, Morton Katz 	
 Space Plough 2, Sorel Etrog
 Tembo, Derrick Stephan Hudson	
 The Columns
 The Garden, Maryon Kantaroff
 Tiger	
 Tohawah, Anne Harris
 Tower Song, Ted Bieler
 Trees, Toni Putnam	
 Union Six, Bruce Watson
 Voyageur Canoe, Ralph Ireland
 Apatosaurus / Triceratops

Liens externes 

  Informations à propos du Odette Sculpture Park

Parc de sculptures au Canada
Windsor (Ontario)
Art en Ontario
Art contemporain au Canada